Mineirensi – abitanti di Mineiros do Tietê
Mineirensi – abitanti di Mineiros